Ел Саман има више значења:

 Ел Саман (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саман (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику